Ви́ктор Оре́хов:
 Орехов, Виктор Алексеевич (род. 1944) — капитан 5 управления КГБ СССР, помогавший советским диссидентам.
 Орехов, Виктор Петерович (1909—1998) — советский ботаник, селекционер.